Pfarrkirche Puch bezeichnet:

 Evangelische Kirche Puch, Kärnten
 Pfarrkirche Puch in Niederösterreich
 Pfarrkirche Puch bei Hallein, Salzburg
 Pfarrkirche Puch bei Weiz, Steiermark